Musica peut être :

Musique
 Musica (italien) est la traduction italienne du mot "musique"
 Musica, un festival de musique classique contemporaine organisé chaque automne à Strasbourg
 Musica, un album de Al Haig
 Musica est une chanson de Michel Sardou

Divers
 Musica, une des douze heures du jour ou de la nuit, filles de Chronos (le Temps)
 MSC Musica, le nom d'un paquebot